Espigãoense – abitanti di Espigão Alto do Iguaçu
Espigãoense – abitanti di Espigão d'Oeste